Хохлово — название населённых пунктов в России:

 Хохлово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Хохлово — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Хохлово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Хохлово — посёлок городского типа в Кадуйском районе Вологодской области
 Хохлово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Хохлово — починок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Хохлово — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Хохлово — село в Мещовском районе Калужской области.
 Хохлово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Хохлово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Хохлово — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Хохлово — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Хохлово — село в Саргатском районе Омской области.
 Хохлово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Хохлово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Хохлово — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Хохлово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Хохлово — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Хохлово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Хохлово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Хохлово — село в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Хохлово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Хохлово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Хохлово поле